TNJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tanjung Pinang (Indonesia)